Bendaoud peut faire référence à :

Patronymes 

 Jawad Bendaoud (né en 1986), criminel et trafiquant de drogue franco-marocain ;
 Tewfik Bendaoud, photographe algérien.

Toponyme 

 Bendaoud, commune algérienne.